Якунины — древний русский дворянский род, происходящий от Якуна Слепого. Несмотря на наличие подтверждающих документов в родословцах первой половины XVI века, сплошная родословная от Якуна не сохранилась и родоначальником был записан Беклей Федоров Якунин, владевший поместьем в Соловском уезде в 1625 году. Род записан в VI часть родословной книги Херсонской губернии.

Описание герба 
В червленом щите стальная кольчуга, на неё надет золотой варяжский плащ.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: два червленых орлиных крыла, между ними чёрная граната с червленым пламенем. Намёт на щите красный, подложенный золотом. Щитодержатели: два варяжских воина, держащие серебряные с золотыми рукоятками мечи. Герб рода дворян Якуниных, потомство Беклея Фёдорова Якунина, владевшего поместьем в Соловском уезде в 1625 г., внесен в Часть 20 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 5.

См. также 
 Якун

Примечания

Ссылки 
 
 ДС, том XX, стр.72  

Дворянские роды, на гербах которых изображена граната
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины